Osoby o tym nazwisku:
 Józef Ołpiński – polski urzędnik samorządowy
 Kazimierz Ołpiński – powstaniec styczniowy

Zobacz też 
 Olpiński